Bo Lindkvist och liknande namn kan avse:
Bo Lindqvist (direktör) (1923–2004), svensk direktör i metallvarubranschen
Bo Lindqvist (född 1951), musiker och radioproducent
Bosse Lindquist (född 1954), författare, regissör och producent